Выборгский переулок может означать:
 Выборгский переулок — улица в Зеленогорске (Санкт-Петербург).
 Выборгский переулок — улица в посёлке Левченко Московского района Казани.
 Выборгский переулок — улица в Томске.